St Stephens – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 St Stephens – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia
 St Stephens by Launceston Rural – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia